Casuccio ima više značenja:
 Casuccio, Benevento
 Casuccio, Brescia